Le tournoi de Boston est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1967 se dispute à Manchester du 15 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Boston

Navigation 

dames 1967
Boston
Tennis aux États-Unis en 1967
Tennis en août 1967